Ескинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнеслободского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнеслободский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 49,5 км, до центра муниципального образования Деревеньки — 5,5 км. Ближайшие населённые пункты — Олюшинская, Павловская, Гурьевская.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района